Rudolf Bernhardt ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bernhardt (Sänger) (1867–nach 1904), österreichischer Sänger (Bariton)
 Rudolf Bernhardt (Jurist) (1904–nach 1970), deutscher Jurist und Lokalpolitiker
 Rudolf Bernhardt (1925–2021), deutscher Völkerrechtler
 Rudolf Bernhardt (Verwaltungsjurist) (* vor 1934), deutscher Oberkreisdirektor